84. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 24–25 stycznia 1987 roku w Trondheim, w Norwegii. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Do biegu na 10000 m awansowało tylko najlepsza 16 po trzech dystansach. Najlepszy rezultat osiągnął radziecki panczenista Nikołaj Guljajew.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 30 łyżwiarzy z 13 krajów. Sklasyfikowanych zostało 29.

Wyniki 
 DSQ – zdyskwalifikowany, NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1987 w sportach zimowych
1987 w Norwegii
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Trondheim